Мануел да Кошта () — португальське ім'я.

Відомі носії:

 Мануел да Кошта (1541 – 1604) — португальський бібліограф
 Мануел да Кошта (1986) — марокканський футболіст
 Мануел Пінту да Кошта (1937) — політичний та державний діяч Сан-Томе і Принсіпі
 Мануел Гоміш да Кошта (1863 — 1929) — португальський військовий та політичний діяч
 Мануел Сатурніно да Кошта (1942) — політичний діяч Гвінеї-Бісау